Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 2. Светском првенству у атлетици на отвореном 1987. у Риму, (Италија) је одржано 5. и 6. септембра на Олимпијском стадиону Олимпико.

Титулу светског првака из Рим 1987. није одбранио Генадиј Авдејенко из Совјетског Савеза.

Земље учеснице 
Учествовала су 34 такмичар из 26 земаља.

  Алжир (1)
  Аустрија (1)
  Бахаме (1)
  Бермуди (1)
  Бразил (1)
  Бугарска (2)
  Габон (1)
  Западна Немачка (3)
  Италија (1)
  Јапан (1)
  Јордан (1)
  Југославија (1)
  Кина (1)
  Куба (1)
  Пољска (1)
  Румунија (1)
  САД (3)
  СССР (3)
  Уједињено Краљевство (1)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Чад (1)
  Чехословачка (2)
  Швајцарска (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди 
Списак рекорда у скоку увис пре почетка светског првенства 1987. године.
Стање 27. августа 1987.

Најбољи светски резултати у 1987. години 
Десет најбољих светских такмичара у скоку увис на отвореном 1987. године пре почетка првенства (27. августа 1987), имали су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1987.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма износила је 2,29 м, коју нико није прескочио тако да су се у финале квалификовала 16 такмичара који су прескочили 2,27 м (кв).,

Финале 
,,

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 2. Светског првенства 1983—1987.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1987. на сајту ИААФ
 Резултати скоау увис на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 1987.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном